Emma – keresztnév
 Emma – Jane Austen regénye
 Emma – Charlotte Brontë regénye
 Emma – 1932-ben készült amerikai film
 Emma – 1972-ben készült angol televíziós sorozat
 Emma – 1996-ban készült amerikai film
 Emma – 2009-ben készült angol televíziós sorozat
 Emma – feminista német folyóirat
 Emma – japán manga
 EMMA - Enterprise Multi Medikai Alkalmazás